Андерсон може да се отнася за:
 Карл Юхан Андерсон (1827 – 1867), шведски изследовател
 Оскар Андерсон (1887 – 1960), руско-германски математик
 Сони Андерсон (р. 1970), бивш бразилски футболист
 Андерсон, бразилски футболист